La temporada 1992-93 de la Liga ACB fue la décima temporada celebrada de la Liga ACB. En ella participaron 22 equipos, debido a la unificación del Club Baloncesto Málaga y el Mayoral Maristas, manteniendo el nombre del primero y la desaparición del CB Collado Villalba.

El sistema de campeonato fue nuevamente modificado, con un único grupo pero que a efectos de cruces se dividía en dos, jugando a doble vuelta entre los miembros del mismo grupo, y a una vuelta con el resto, dando lugar a 31 jornadas. Los 16 primeros clasificados jugarían los playoffs por el título, y los cuatro últimos por la permanencia.

Equipos participantes

Temporada regular

Playoffs

Playoffs por la permanencia 

Júver Murcia y Ferrys Llíria descendieron a 1ª División. Pero como el BFI Granollers se disolvió, el Júver Murcia permaneció en la Liga ACB.

Playoff por el título

Enlaces externos 
Temporada 92-93 en linguasport.com

Temporadas de la Liga ACB
Baloncesto en España en 1992
Baloncesto en España en 1993